Вишне́ве (до 2016 року — Червоноармі́йське) — село в Україні, Чернігівській області, Бобровицькому районі. Населення — 77 осіб на 27 дворів.

Джерела

Посилання 
Погода в селі  

Села Чернігівської області
Села, перейменовані в рамках декомунізації
Населені пункти Ніжинського району